Wilkowo (powiat Elbląski), een dorp in de Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Elbląski
 Wilkowo (powiat Kętrzyński), een dorp in de Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Kętrzyński
 Wilkowo (powiat Olsztyński), een dorp in de Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Olsztyński
 Wilkowo (powiat Węgorzewski), een dorp in de Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Węgorzewski
 Wilkowo (Groot-Polen), een dorp in de Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Szamotulski
 Wilkowo (Koejavië-Pommeren), een dorp in de Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Sępoleński
 Wilkowo (Lubusz), een dorp in de Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Świebodziński
 Wilkowo (Mazovië), een dorp in de Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Ciechanowski
 Wilkowo (powiat Człuchowski), een dorp in de Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Człuchowski
 Wilkowo (powiat Kwidzyński), een dorp in de Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Kwidzyński
 Wilkowo (Neder-Silezië), een dorp in de Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Milicki

Andere landen 
 Wilkowo (Oekraïne), een stad in Oekraïne